Příjmení Valent nese více různých osobností:

 Gejza Valent (* 1953) – československý atlet
 Ján Valent (* 1957) – slovenský fotbalista, obránce
 Michal Valent (* 1986) – slovenský profesionální hokejista
 Miroslav Valent (* 1946) – československý fotbalista, obránce
 Štefan Valent (* 1957) – slovenský fotbalista, obránce

Podobné příjmení 
 Valenta